Ма́лага (также Мала́га,  ) — город на юге Испании, в Андалусии. Административный центр провинции Малага. Население составляет 571 026 человек (2018). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Малага — Коста-дель-Соль. Занимает площадь 395 км².

По численности населения Малага является шестым городом Испании, вторым в Андалусии и сорок шестым в Европейском союзе. Это наиболее густонаселённая агломерация, образованная множеством населённых пунктов, расположенных вдоль 160 км побережья Коста-дель-Соль, и центр метрополитенского района, охватывающего 12 других муниципалитетов с общим населением в 987 813 зарегистрированных жителей, хотя по оценкам Малага является пятым метрополитенским районом Испании, где проживает более 1 млн человек.

Малага расположена на крайнем западном побережье Средиземного моря на юге Пиренейского п-ва, приблизительно в 100 км на восток от Гибралтарского пролива. Её городская площадь занимает 398,25 км² и простирается на Малагские горы и долину реки Гуадальорсе. Город расположен в центре бухты, окружённой горными цепями. По городу протекают две реки — Гуадальмедина и Гуадальорсе, которые впадают в Средиземное море.

Малага была основана финикийцами в VIII веке до н. э., что делает её одним из древнейших городов Европы. Малага была сначала федератом, а затем городом с латинским правом в Римской империи; процветающим городом Аль-Андалуса, четыре раза столицей Тайфы Малаги и была присоединёна к кастильской короне в 1487 году. В течение XIX века город переживает бурную промышленную и революционную деятельность, что сделало его первым промышленным городом в Испании, в это же время Малага получает титулы «Всегда бесстрашная» и «Первая, когда свобода в опасности», которые вошли в девиз города, отображённый на городском гербе. Малага — место действия одного из самых кровавых эпизодов Гражданской войны и вспыхнувшая звезда туристического бума 1960-х и 1970-х годов. Сегодня Малага — значительный экономический и культурный центр, а также важный транспортный узел на средиземноморском побережье.

Университетский город, место проведения Малагского кинофестиваля.

Среди известных уроженцев Малаги — художник Пабло Пикассо, известный актёр кино Антонио Бандерас. Их имена носят набережные Малаги.

Название 

Хотя часто как этимон указывается финикийское слово, обозначающее «соль» (сравн. ивр. מלח mélaḥ, араб. ملح milḥ), различный консонантизм делает эту теорию маловероятной. Проблемы такого же порядка уменьшают правдоподобность заманчивого объяснения исходя из ивритского и финикийского глагола *l-q-ḥ «брать, хватать, скручивать» и с предлогом местного падежа *m- со значением «место, в котором скручивается (металл)» (*malqaḥ или похожее), что указывает на наличие какого-либо литейного производства. Помимо лингвистического объяснения, эта теория также находит подтверждение в частом появлении кузнечных клещей, выгравированных на монетах, отчеканенных в Малаге.

Лингвистически наиболее приемлема теория, которая отмечает форму семитского корня *m-l-k «царствовать, король, править», возможно, указывая на наличие на малагской земле храма, посвящённого какой-нибудь богине, вероятно Астарте (которая в семитской мифологии зовётся «королевой неба»). Уже в XVII столетии историк Мартин де Роа отметил, что название Малака происходит от ивритского *malach «королева», основываясь на цитате Страбона, который называл город «принцесса среди всех городов на этом побережье», и также используя филологический аргумент, что на арабском город имел идентичное название: «Арабы называли его тем же именем: Малак уроженец Малаки, король Мелик…» Если учитывать, что основатели Малаки происходили из могущественного финикийского города Тира, и что верховным богом этого города был Мелькарт mlk-q (король+город), и что на большинстве найдённых монет монетного двора Малаки на реверсе изображён храм, а на аверсе — бог, то логично заключить, что этот храм и название города были посвящёны этому верховному богу.

История 
Малага основана финикийцами в VIII веке до н. э. под названием Малака. С 218 года до н. э. Малака () находилась под властью Римской республики, а в 82—83 годах получила особые права по принятому при императоре Домициане закону (), регулировавшему управление муниципий в испанской провинции Бетика и дававшему права римского гражданина быть свободнорождённым.

В 402 году Малага была завоёвана вестготами.

В 552—624 годах — под властью Византийской империи, затем снова часть королевства вестготов.

В 713 году Малага была завоёвана вторгшимися из Северной Африки арабами, при которых стала значительным экономическим центром (производство шёлковых тканей и другое). С XI века центр эмирата — тайфы Малага.

19 августа 1487 года Малага была отвоёвана кастильскими войсками и присоединёна к Кастилии.

В 1501 и 1568—1570 годах Малага — один из центров восстаний морисков. В 1804 году 22 000 жителей погибло в восемь месяцев от жёлтой лихорадки.

Во время Испанской революции 1868—1874 годов, в июле 1873 года, в Малаге происходило кантональное восстание бакунистов.

Во время Гражданской войны 1936—1939 годов Малага была базой республиканского флота (до захвата в феврале 1937 года войсками Франко при поддержке Италии). В 1937 г. несколько тысяч гражданских лиц (сторонников республиканцев), пытавшихся эвакуироваться из Малаги в Альмерию по прибрежной дороге, были убиты в результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок — это было одним из крупнейших убийств гражданского населения во время той войны.

В 1960-х годах, несмотря на жёсткий франкистский режим, Малага переживает экономический бум, связанный с резким увеличения потока туристов, среди которых больше всего немцев и англичан. Именно в это время становится популярным испанский курорт Коста-дель-Соль, и на эти годы приходится рост промышленности и самого города. Кроме того, расцвет Малаги поддерживался трудовыми мигрантами из Центральной и Восточной Европы, которые обеспечивали наличие достаточного количества рабочей силы для прогресса во всех сферах.

Население

Достопримечательности 
В Малаге сохранились руины римского театра (Первый век нашей эры) и памятники арабского зодчества — возвышающиеся над центром города дворец-крепость мавританских королей Алькасаба (строительство начато в XI веке на месте римского бастиона) и крепость-маяк Хибральфаро (перестроен в XIV веке на месте финикийского поселения). Впечатляющий своими размерами кафедральный собор Малаги возведён в стиле ренессанс в 1528 году и получил прозвище Ла-Манкита («Однорукая дама») потому, что его вторая башня так и не была построена из-за отсутствия средств.

В Малаге более 40 музеев и памятных мест. На центральной площади города ежегодно проходит фестиваль . Среди достопримечательностей можно отметить:
 Музей Пикассо, состоящий из галереи, в которой размещёно более полутора сотен работ художника, и дома-музея, в котором он родился и вырос;
 Малагский музей — музей истории и развития города и провинции;
 Музей Кармен Тиссен, в котором более 200 полотен испанских мастеров середины XIX — начала XX века;
 Филиал Русского музея — первый в Европе; расположен в здании Табакалеры (бывшей табачной фабрики).
 автомобильный музей — коллекция раритетных автомобилей, начиная с первых самоходных колясок и заканчивая престижными винтажными моделями конца 1960-х годов. В коллекции также имеются как подлинники, так и копии автомобилей, принадлежащих ранее известным деятелям политики, культуры и искусства.
 Центр современного искусства.
 Музей Хорхе Рандо.
 Арена для боя быков Ла-Малагета и популярный городской пляж Ла-Малагета.

Транспорт

Воздушный транспорт 
В 8 км к юго-западу от города находится Малагский аэропорт, обслуживший в 2016 году 16,67 млн пассажиров. Аэропорт располагает тремя пассажирскими терминалами и двумя взлётно-посадочными полосами и является самым крупным аэропортом Андалусии. С центром города аэропорт связывает автобусная линия и линия пригородной электрички Cercanías.

Морской транспорт 
Малагский порт — один из старейших на побережье Средиземного моря. Из порта Малаги осуществляется паромное сообщение с испанским анклавом Мелилья, расположенным в Африке. В порт можно добраться по шоссе A-7 (Барселона-Кадис) и A-45 (Кордова-Малага).

Железнодорожный транспорт 
Центральный железнодорожный вокзал Малаги носит имя Марии Самбрано. Малага входит в сеть высокоскоростных магистралей Испании, находясь на линии .

Действует сеть пригородных поездов Cercanías из двух линий: Малага—Аэропорт—Фуэнхирола (юго-западное направление) и Малага—Алора (северо-западное направление). Конечная станция пригородной электрички расположена в центре города недалеко от улицы Аламеда-Принсипаль.

Общественный транспорт 

Малага обладает хорошо развитой сетью внутригородского общественного транспорта, главный пересадочный узел — центральный проспект Аламеда-Принсипаль, где расположены остановки всех основных автобусных линий города, а также конечная станция малагской пригородной электрички Cercanías. Также Малага располагает широкой сетью междугороднего автобусного сообщения, связывающего столицу с основными населёнными пунктами провинции. Междугородний автобусный вокзал Малаги находится в соседнем здании рядом с центральным железнодорожным вокзалом имени Марии Самбрано, второстепенная междугородняя автостанция Estación de Muelle Heredia находится рядом с главным входом в порт.

В 2014 году открылся Метрополитен Малаги, состоящий из двух линий. В городе и пригородах действуют сети автобусных маршрутов.

Спорт 
Известные команды:
 баскетбольный клуб «Малага»
 футбольный клуб «Малага». Домашний стадион клуба Ла-Росаледа

Климат 
Климат Малаги — типичный средиземноморский (Классификация климатов Кёппена: Cfa) с жарким сухим летом и мягкой дождливой зимой. Отличительной особенностью климата города — частые бризы с моря, которые значительно смягчают жару в летние месяцы, что делает город одним из самых благоприятных для проживания городов Европы. Зимы в Малаге — самые тёплые из всех городов Европы с числом жителей более 500 тысяч человек. Средние дневные температуры в декабре-феврале составляют 17—18 градусов °C, горы Сьерра-Морена и Кордильера-Бетика надёжно защищают город от холодных вторжений с севера.

Города-побратимы 
Малага установила дружеские отношения со следующими городами:

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Малагская правда — дайджест местного издания
 Туристический сайт Малаги
 www.malagaes.es

Порты Испании
Муниципалитеты Малаги
Города Малаги
Малага
Порты Средиземного моря
Университетские города Испании
Финикийские колонии
Столицы провинций Испании